Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa (1815)
 Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa (1833)